CHD steht als Abkürzung für:

 Case Hardening Depth
 Centre for Humanitarian Dialogue, englisch für Zentrum für humanitären Dialog
Congenital Heart Defect, englisch für angeborene Herzfehler 
 Coronary Heart Disease, englisch für Koronare Herzkrankheit
 Tschad, UNDP-Code

CHD